Верхняя Савойя () — департамент на востоке Франции, один из департаментов региона Рона — Альпы. Административный центр — Анси. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 756 501 человек. По состоянию на 2015 год территория Савойи была разделена на 4 округа (Анси, Бонвиль, Тонон-ле-Бен и Сен-Жюльен-ан-Женевуа), 17 кантонов и 294 коммуны. В департаменте 14 городов с населением свыше 10 000 человек. Коммуны Сикс-Фер-а-Шваль и Ивуар были отмечены знаком самой красивой деревни Франции.

Карта коммун 
Карта разделения департамента Верхняя Савойя на коммуны (выделены префектура и супрефектуры):

Список коммун 
В списке приведены коммуны департамента Верхняя Савойя в порядке кода INSEE коммун. Административные центры кантонов выделены цветом.

Примечания 

Верхняя Савойя